Idiomorphus , 1846, een geslacht van loopkevers (Carabidae)
 Idiomorphus , 1980, een niet geldig gepubliceerde naam (junior homoniem van bovenstaande) voor een geslacht van uitgestorven kniptorren (Elateridae)